

Personen 
 Dante Morandi (1958), Italiaans wielrenner
 Flaminia Morandi (1947), Italiaans scenariste en journaliste
 Gianni Morandi (1944), Italiaans zanger
 Giorgio Morandi (1890-1964), Italiaans schilder
 Léonard Morandi (1914-2007), Frans-Zwitsers architect
 Matteo Morandi (1981), Italiaans turner
 Riccardo Morandi (1902-1989), Italiaans architect en ingenieur

Overige 
 Morandi (groep), Roemeense popgroep
 Herophydrus morandi, een waterroofkever
 Grizzana Morandi, gemeente in de Italiaanse regio Emilia Romagna
 Museum Morandi, museum voor moderne kunst in Bologna, Italië
 Ponte Morandi (Morandibrug), een snelwegbrug in Italië, ingestort in 2018